Het ATP-toernooi van Båstad 2015 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open) vond plaats van 20 tot en met 26 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Het enkelspel werd gewonnen door Benoît Paire. Hij versloeg in de finale Tommy Robredo met 7-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Jérémy Chardy en Łukasz Kubot. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 6-7, 6-3 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad